Юхново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юхново — хутор в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Юхново — заброшенная деревня в Куйтунском районе Иркутской области.
 Юхново — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Юхново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Юхново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Юхново — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Юхново — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области.
 Юхново — деревня в Серёдкинской волости Псковского района Псковской области.
 Юхново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Юхново —  деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Юхново — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Украина 
 Юхново — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.